Hippo steht für:

 das griechische Affix hippos () für „Pferd“, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #hippo
 Hippo (Mythologie), eine Meernymphe in der griechischen Mythologie
 Hippo (Griechische Frau), legendäre, griechische Frau bei Valerius Maximus und Giovanni Boccaccio
 Hippo Island, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Hippo Nova, eine antike Stadt in Hispania Baetica
 Hippo Regius, eine antike Stadt in Nordafrika
 Hippo von Samos, einen vorsokratischen Philosophen, siehe Hippon
 die umgangssprachliche Kurzform von Hippopotamus amphibius, siehe Flusspferd

Abkürzung